La liste des épisodes de Doraemon peut désigner trois saisons :

 La première saison, diffusée au Japon entre le  et le .
 La seconde saison, diffusée au Japon entre le  et le .
 La troisième saison, diffusée au Japon entre le  et le .
 La quatrième saison, diffusée au Japon depuis le  et est toujours en cours de production.
 La cinquième saison, diffusée au Japon depuis le  et est toujours en cours de production.
 La sixième saison, diffusée au Japon depuis le  et est toujours en cours de production.

Voix françaises 
 Doraemon : Brigitte Guedj (saison 1 à 3) / Émilie Guillaume (saison 4)
 Nobi  Nobita : Marjolaine Poulain (saison 1 à 3) / Carole Baillien (saison 4)
 Shizuka Minamoto : Maia Baran (saison 4)
 Takeshi  Gouda : Patrick Pellegrin (saison 1 à 3) / Jean-Paul Clerbois (saison 4)
 Suneo Honekawa : Olivier Korol (saison 1 à 3) / Pierre Le Bec (saison 4)
 Père de Nobi Nobita : Philippe Roullier (saison 1 à 3) / Michel Hinderyckx (saison 4)

Doraemon